Einhorn, licorne en allemand, peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Einhorn (1856-1917), biochimiste, inventeur de la Novocaïne,
 Ira Einhorn (1940-2020), militant hippie américain d'extrême-gauche et gourou des années 1960,
 Itamar Einhorn (1997-), coureur cycliste israélien

Voir aussi 
 , licorne en anglais,
 
Patronyme anglais